"Miazoume", Canção da Grécia no Festival Eurovisão da Canção 1985

"Miazoume"(alfabeto grego: Μοιάζουμε, tradução portuguesa : "Nós parecemo-nos" ou "Nós somos parecidos") foi a canção grega no Festival Eurovisão da Canção 1985, interpretado em grego by Takis Biniaris. 

A canção tinha letra de Maro Bizani, música de Takis Biniaris e foi orquestrada pelo maestro Haris Andreadis.

A canção grega foi a 19.ª e última a ser interpretada na noite do evento, a seguir à canção do Luxemburgo "Children, Kinder, Enfants", interpretada por  Margo, Franck Oliver, Diane Solomon, Ireen Sheer, Malcolm and Chris Roberts. A canção grega terminou o evento em 16.º lugar (entre 19 países participantes), tendo recebido 15 pontos. 

A canção é uma balada com Biniaris cantando  à sua amada que apesar das diferenças, eles são parecidos e que eles se devem lembrar disso.

Ligações externas 
  Letra da canção e outras informações sobre a canção.

Grécia no Festival Eurovisão da Canção
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções da Grécia
Canções em grego
Canções de 1985